Тази статия е със съдържание за резултатите от Латиноамериканския покер тур (сезон 1)

Резултати

Рио де Женейро 
 Казино: Intercontinental Hotel 
 Бай-ин: $2500
 Период: Saturday, 3 май, 2008 до 5 май, 2008
 Бройка бай-инове: 314
 Награден фонд: $785 000
 Плащания: 32
 Победна ръка: 8s|7s

Сан Хосе 
 Казино: Ramada Plaza Herradura 
 Бай-ин: $2500 + $200
 Период на провеждане: 22 май, 2008 до 24 май, 2008
 Брой бай-ин: 398
 Награден фонд: $965 150
 Пейаути: 32
 Winning Hand: Ah|Ad

Пунта дел Есте 
 Казино: Mantra Resort Spa Casino 
 Бай-ин: $2500 + $200
 Период на провеждане: 7 август, 2008 до 9 август, 2008
 Брой бай-ин: 351
 Награден фонд: $851 175
 Плащания: 32
 Победна ръка: Ks|3c

Източници

Вижте също 
 CardPlayer.com – Julien Nuijten Wins Latin American Poker Tour Rio

Покер турнири
Латинска Америка